Толстопя́тенко — украинская фамилия. Известные носители:

 Толстопятенко, Александр Петрович (род. 1951) — российский дипломат.
 Толстопятенко, Геннадий Петрович (род. 1958) — российский юрист, декан Международно-правового факультета МГИМО.
 Толстопятенко, Михаил Александрович (1924—1996) — советский военный, полный кавалер ордена Славы.